Профілювання — надавання правильного, потрібного профілю чому-небудь (дорозі, площадці, деталі, заготовці і т. ін.).
 Профілювання (геофізика)
 Профілювання (обробка каменю)
 Профілювання (програмування)

Примітки